Холльштайн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холльштайн, Вальтер (1899—1977) — немецкий футбольный тренер.
 Холльштайн, Мартин (род. 1987) — немецкий гребец-байдарочник. См. также 
 Хольштайн